Niemcy:
 Bocka – dzielnica gminy Burkau w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Bocka – dzielnica gminy Windischleuba w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land
 Bocka – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz